Jurtschenkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jurtschenkowe (Tschuhujiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw
 Jurtschenkowe (Wowtschansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk